Shicheng bezeichnet:

 Shicheng, Kreis der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Shicheng (Chongyang) (石城镇), Großgemeinde im Kreis Chongyang der bezirksfreien Stadt Xianning in der chinesischen Provinz Hubei
 Shicheng (Fengcheng) (石城镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Fengcheng der bezirksfreien Stadt Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shicheng (Lianjiang) (石城镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Lianjiang der bezirksfreien Stadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shicheng (Miyun) (石城镇), Großgemeinde im Kreis Miyun von Peking, Volksrepublik China
 Shicheng (Pingshun) (石城镇), Großgemeinde im Kreis Pingshun der bezirksfreien Stadt Changzhi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Shicheng (Yun’an) (石城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yun’an der bezirksfreien Stadt Yunfu in der chinesischen Provinz Guangdong

 Shisheng (Enyang) (石城乡), Gemeinde im Stadtbezirk Enyang der bezirksfreien Stadt Bazhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shisheng (Lincheng) (石城乡), Gemeinde im Kreis Lincheng der bezirksfreien Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei
 Shisheng (Zhuanghe) (石城乡), Gemeinde in der kreisfreien Stadt Zhuanghe der Unterprovinzstadt Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning